Pancake – dolce a base di farina, latte e uova
 Pancake – tipo di obiettivo fotografico
 Pancake Rock – isola statunitense nell'arcipelago delle Aleutine orientali
 Breece D'J Pancake – scrittore statunitense